Jylhä ist der Familienname folgender Personen

 Juhani Jylhä (* 1946), finnischer Eishockeyspieler 
 Kari Jylhä (1939–2013), finnischer Maler
 Konsta Jylhä (1910–1984), finnischer Musiker
 Martti Jylhä (* 1987), finnischer Skilangläufer
 Pekka Jylhä (* 1955), finnischer Künstler und Bildhauer
 Reijo Jylhä (* 1960), finnischer Skilanglaufnationaltrainer
 Yrjö Jylhä (1903–1956), finnischer Schriftsteller

Außerdem bezeichnet Jylhä folgendes geografisches Objekt:

 Jylhä, Teil des finnischen Ortes Pielavesi